Том Сикс () — нидерландский кинорежиссёр и сценарист, известный трилогией фильмов ужасов «Человеческая многоножка».

Карьера 
Работу в качестве режиссёра начал на голландском телевидении в реалити-шоу «Big Brother». В 2004—2008 годах снял несколько самостоятельных работ: «Gay», «Honeyz», «I Love Dries». В 2009 году получил известность, как автор сценария и режиссёр триллера «Человеческая многоножка», который получил 7 наград международных фестивалей, но подвергся резкой критике за чрезвычайно натуралистические сцены. Например, Роджер Эберт отказался присваивать этому фильму какой-либо (даже нулевой) рейтинг, заявив, что «система звезд не подходит для этого фильма. Хорош ли фильм? Плох ли? Не всё ли равно? Он из мира, где не светят звезды». 

Снятый в 2011 году сиквел по аналогичным причинам был запрещён к показу в ряде стран, в том числе в Великобритании, а на DVD был выпущен в сокращённой редакции. 

В 2015 году на экраны выходит финальный фильм «Человеческая многоножка 3: заключительный сегмент». По задумке режиссёра все фильмы связаны между собой, что и позволило ему смонтировать четырёхчасовую версию из всех трёх картин.

В 2017 году прошли съёмки психологического триллера «The Onania Club», который вышел в прокат в 2018 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Кинорежиссёры Нидерландов
Сценаристы Нидерландов